Georges Arditi (1914-2012), peintre français, père des quatre suivants.
 Pierre Arditi (né en 1944), acteur français.
 Catherine Arditi (née en 1946), actrice française.
 Danièle Arditi, actrice française.
 Rachel Arditi, actrice française.
 Luigi Arditi (1822-1903), violoniste, compositeur et chef d'orchestre italien.
 Metin Arditi (né en 1945), écrivain, homme d'affaires suisse.
 Iracema Arditi (1924-2006), artiste peintre brésilienne.
 Patrice Arditti, présentateur et animateur français.

Autres 
 Arditi est un membre du corps spécial de l'armée italienne Reparti d'assalto, pendant la Première Guerre mondiale dont sont issus deux mouvements italiens des années 1920 :
 Arditi d'Italie, association nationale d'anciens combattants qui s'illustra dans les invasions de Fiume et de Trieste ;
 Arditi del Popolo, scission du précédent, et créé pour s'opposer aux fascistes.
 Arditi est un groupe suédois de musique Néofolk.